Uppstånden är vår Herre Krist är begynnelseorden i flera psalmer:

 Uppstånden är vår Herre Krist / ur graven så mörk och trång av Joël Blomqvist (1878)
 Uppstånden är vår Herre Krist / alles vår frälserman förvisst översatt av Laurentius Jonae Gestritius (1610)
 Uppstånden är vår Herre Krist / till hela världens tröst förvisst översatt av Laurentius Jonae Gestritius? (1610)

Se även 

 Uppfaren är vår Herre Krist